Гальчин — название населённых пунктов:

Украина 
 Гальчин — село в Андрушёвском районе Житомирской области.
 Гальчин — село в Бердичевском районе Житомирской области.
 Гальчин — село в Козелецком районе Черниговской области.